Paolo Toschi kan syfta på:

 Paolo Toschi (1788-1854), italiensk grafiker, målare och arkitekt
 Paolo Toschi (1893-1974), italiensk folklorist, filolog och litteraturhistoriker